Rio Novo (Río Nuevo en portugués) puede referirse a:

Rio Novo, municipio del estado de Minas Gerais, en Brasil.
Rio Novo, río del estado de São Paulo, en Brasil.
Rio Novo, río del estado de Santa Catarina, en Brasil.
Rio Novo, río del estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil.